

Населені пункти та їхні частини
 Радостово — село в гміні Субкови Тчевського повіту Поморського воєводства
 Радостово — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Радостово — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Радостово — осада в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки